Alan Perathoner (1976) – ex sciatore alpino italiano
Christa Perathoner (1987) – biatleta italiana
Emanuel Perathoner (1986) – snowboarder italiano
Julius Perathoner (1849-1926) – politico austro-ungarico, poi italiano
Werner Perathoner (1967) – ex sciatore alpino italiano